Krajišnik peut désigner :

Toponymes 
Krajišnik, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie ;
Krajišnik, une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Sečanj et dans le district du Banat central.

Patronymes 
Emir Krajišnik, un peintre, sculpteur et vidéaste bosnien.
Momčilo Krajišnik (1945-2020), ancien leader politique serbe de Bosnie.

Homonymie de patronyme serbe